Аркебу́за и аркебу́з () — название двух различных типов средневекового стрелкового оружия:
 Аркебуз (арбалет) — улучшенный тип арбалета, имевший ствол и предназначенный для стрельбы пулями.
 Аркебуза — ранний тип ружья.